Да́кшина () — в ведийской религии термин, обозначающий плату-вознаграждение, которая давалась жрецу за его услуги тем, кто заказал жертвоприношение. Первоначально состояла из коровы (Каттьяяна-шраута-сутра, Латьяяна-шраута-сутра). Возможно, поэтому этот же термин применяется в «Ригведе» для коровы, способной давать молоко и рождать.

Дакшина персонифицирована как богиня вместе с Брахманаспати, Индрой и Сомой в ригведийских гимнах (РВ I, 18, 5; X, 103, 8). По анукрамани Дакшина иногда называется дочерью Праджапати и выступает как автор гимна (РВ X, 107). В этом гимне она тесно связана с богиней зари Ушас, так как жертвоприношения обычно совершались на рассвете. В позднейшей литературе — в Ману-смрити и Рамаяне — термин приобретает более общий смысл благодарности или подарка.

Примечания 

Понятия индуизма
Традиции индуизма